Список синглов № 1 в США в 1985 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1985 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Список

См. также 
 1985 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1985 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1985 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 1985 года (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1985.
 
 

Чарты Billboard 1985 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1985 года